Die OFC Champions League 2018 war die 17. Spielzeit des wichtigsten ozeanischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball. Die Saison begann mit der Qualifikation am 20. Januar 2018 und endete mit den Finalspielen im Mai 2018. Titelverteidiger war der neuseeländische Verein Auckland City FC.

Team Wellington gewann zum ersten Mal den Titel und qualifizierte sich als Repräsentant der OFC für die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2018 in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Qualifikation 
Die Auslosung der Qualifikation fand am 15. September 2017 in Auckland statt. Die vier Vereine spielten vom 20. bis zum 26. Januar 2018 in Pago Pago auf Amerikanisch-Samoa ein Rundenturnier aus. Alle Spiele wurden im Pago Park Soccer Stadium ausgetragen.

Der Gruppenerste und der -zweite erreichte die Gruppenphase. Die beiden anderen Mannschaften schieden aus.

|}

Gruppenphase 
An der Gruppenphase nahmen 16 Vereine aus 9 Landesverbänden teil. 14 Mannschaften waren direkt qualifiziert, dazu kamen noch 2, die sich über ein Rundenturnier qualifizieren konnten. Die Gruppenauslosung fand am 15. September 2017 in Auckland statt. Die Mannschaften wurden in vier Gruppen mit je vier Teilnehmern gelost. Mannschaften desselben Landesverbandes konnten nicht in dieselbe Gruppe gelost werden.

Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für das Viertelfinale, die Dritt- und Viertplatzierten schieden aus dem Wettbewerb aus. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt.

 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 Anzahl Tore in allen Gruppenspielen
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich

Gruppe A 
Alle Spiele fanden im Korman Stadium in Port Vila (Vanuatu) statt.

|}

Gruppe B 
Alle Spiele fanden im Stade Pater Te Hono Nui in Papeete (Tahiti) statt.

|}

Gruppe C 
Alle Spiele fanden in der Trusts-Arena in Auckland (Neuseeland) statt.

|}

Gruppe D 
Alle Spiele fanden im Lawson Tama in Honiara (Salomonen) statt.

|}

Finalrunde

Viertelfinale 
Die Auslosung fand am 5. März 2018 statt. Es wurde je ein Gruppensieger gegen einen Gruppenzweiten einer anderen Gruppe gelost, wobei die Gruppensieger Heimrecht haben werden. Die Spiele wurden am 7. und 8. April 2018 ausgetragen.

|}

Halbfinale 
Die Hinspiele wurden am 22. April, die Rückspiele am 29. April 2018 ausgetragen.

|}

Finale 
Das Hinspiel wurde am 13. Mai, das Rückspiel am 20. Mai 2018 ausgetragen.

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der OFC-Champions-League-Saison (ohne Qualifikation) aufgeführt.

Weblinks 
 Offizielle Website der OFC Champions League (englisch)

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018